Rusk County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Rusk County (Texas) – okres státu Texas
 Rusk County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin